Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 91-es, továbbá 91A, 91E, 91Y, illetve C91-es jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok: 

 91-es busz (Budapest)
 91Y busz (Budapest)megszűnt

 91-es busz (Debrecen)megszűnt
 91A busz (Debrecen)
 91Y busz (Debrecen)

 91-es busz (Kaposvár)

 91E busz (Kecskemét)megszűnt

 C91-es busz (Nagykanizsa)

 91-es busz (Nyíregyháza)
 91A busz (Nyíregyháza)megszűnt

 91E busz (Szeged)